Poblacions:
 Rocacorba (poble de Canet), entitat de població al municipi de Canet d'Adri (Gironès)
 Ròcacorba, municipi francès al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Ròcacorba de Menerbés, municipi francès al departament de l'Aude (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Orografia:
 Rocacorba (Darnius), muntanya entre els municipis de Darnius i de Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà)
 Rocacorba o Puigsou, muntanya al municipi de Canet d'Adri (Gironès)
 Muntanya de Rocacorba, serra al municipi de Canet d'Adri a la comarca del Gironès 
 Rocacorba (la Febró), muntanya al municipi de la Febró (Baix Camp)
 Rocacorba (Mediona), muntanya al municipi de Mediona (Alt Penedès)
 Rocacorba (Querol), muntanya al municipi de Querol (Alt Camp)
 Rocacorba (Sarral), muntanya al municipi de Sarral (la Conca de Barberà)
 Miscel·lània:
 Cantó de Ròcacorba, cantó francès al districte de Castres (departament del Tarn, regió de Migdia-Pirineus)
 Mare de Déu de Rocacorba, santuari al municipi de Canet d'Adri (Gironès)
 Sender de Rocacorba, camí que surt de Banyoles i arriba a Santa Maria de Rocacorba